Érico Anundsson (século IX?) — rei da Suécia, designado também como Érico IV
Érico III da Dinamarca (r. 1137–1146) — rei
Érico da Pomerânia — rei da Noruega como Érico III , da Dinamarca como Érico VII  e da Suécia como Érico XIII 

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]